Ковалёв Сергей Павлович (24.9.1901 г. — 15.1.1988 г.) — советский военный лётчик и военачальник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, командир 4-го гвардейского Гомельского авиационного корпуса дальнего действия во время Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации.

Биография 
Ковалёв Сергей Павлович родился 24 сентября 1901 года в Астрахани. Русский. В РККА с 1919 года. Член ВКП(б) с 1919 года.

Образование 
 Егорьевская военно-теоретическая школа Красного Воздушного флота (1921)
 Школа летнабов в Петрограде (1922)
 1-я военная школа лётчиков имени А. Ф. Мясникова (1922)
 Харьковские высшие повторные курсы старшего комсостава РККА (1924)
 Военная школа спецслужб ВВС РККА (1926)
 КУНС при Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского (1932)
 особая группа (факультет авиационного вооружения) Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского (1938)
 ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (присвоено право окончившего) (1952)

До войны 
В Гражданской войне участвовал с августа 1919 года красноармейцем воздухоплавательного отряда 11-й армии Царицынского фронта, а с весны 1920 года в авиации 9-й армии Южного фронта. Воевал против антисоветских вооруженных формирований на Северном Кавказе.

С конца 1920 года приступил к теоретическому обучению в Егорьевской военно-теоретической школе ВВС РККА, затем с конца лета 1921 года в 1-й военной школе летчиков, продолжил обучение в Ленинградской школе летнабов. С февраля 1923 года проходил службу на летных должностях на Украине и в Крыму. Окончив в феврале 1932 года КУНС при Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского назначен инспектором по вооружению Управления ВВС РККА. Занимался системами вооружения авиации. С 1938 года проходил службу в Военно-воздушной академии им. проф. Н. Е. Жуковского в качестве начальника учебной части факультета авиационных штурманов, затем с 1940 года — преподавателя кафедры огневой подготовки Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии, далее — начальника огневой подготовки и начальника цикла 1-й Рязанской высшей школы штурманов.

Участие в Великой Отечественной войне 
С началом Великой Отечественной войны Ковалёв Сергей Павлович назначен начальником штаба 1-го дальнеразведывательного авиационного полка резерва ВГК, созданного на базе 1-й Рязанской высшей школы штурманов. Далее занимал последовательно должность начальника штаба: 139-й авиационной дивизии, ВВС 4-й армии, 1-й ударной авиационной группы , 222-й бомбардировочной авиационной дивизии ДД (преобразована в 4-ю гвардейскую авиационную дивизию дальнего действия), 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия, 4-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса.

В период с 3 июля 1943 года по 25 апреля 1944 года исполнял обязанности командира 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия. Штаб корпуса под руководством полковника Ковалёва С. П. планировал и принимал непосредственное участие в операциях:
 Курская битва — с 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года
 Смоленская операция — с 7 августа 1943 года по 2 октября 1943 года
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года
 Духовщинско-Демидовская операция — с 13 августа 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Гомельско-Речицкая операция — с 10 ноября 1943 года по 30 ноября 1943 года.
 Крымская операция — с 8 апреля 1944 года по 12 мая 1944 года
 Воздушная операция против Финляндии — с 6 февраля 1944 года по 27 февраля 1944 года.
 Львовско-Сандомирская операция — с 13 июля 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Ясско-Кишиневская операция — с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года
 Нижне-Силезская операция — с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года
 Восточно-Померанская операция — с 20 февраля 1945 года по 4 апреля 1945 года
 Венская операция — с 16 марта 1945 года по 15 апреля 1945 года
 Берлинская операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года

За отличие в боях по освобождению города Гомель корпусу под руководством полковника Ковалёва С. П. присвоено почетное наименование «Гомельский».

После войны 
После войны С. П. Ковалёв в прежней должности — начальник штаба 4-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса. С августа 1946 года продолжал службу в должности начальника штаба 2-й Воздушной армии Дальней авиации, а апреля 1948 года — — старший преподаватель стратегической авиации авиационного факультета Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, в декабре 1952 г. ему было присвоено право окончившего эту академию. С июля 1954 г. в отставке.
Проживал в Москве, умер 15 января 1988 года.

Воинские звания 
 Генерал-майор авиации — 17 августа 1944 года

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945 г.)
 орден Красного Знамени (24.02.1942 г.)
 орден Красного Знамени (03.1942 г.)
 орден Красного Знамени (03.11.1944 г.)
 орден Суворова 2 степени (18.09.1943 г.)
 орден Кутузова 2 степени (18.08.1945 г,)
 орден Александра Невского (10.04.1943 г.)
 орден Отечественной войны 1 степени (06.09.1985 г.)
медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 «За оборону Ленинграда»;
 «За оборону Кавказа»;
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Вены»;
 «За взятие Берлина»;
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»

Литература 
 
 Справочник «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с.

Примечания 

Участники Гражданской войны в России
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Похороненные в Москве
Участники Смоленской операции (1943)